Gross kan som auktorsförkortning betyda:

 
 Gordon Gross
 Hugo Gross
 Walter R. Gross

Robotskapade auktorsförkortningar